Rappenecker ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rappenecker (1894–1965), deutscher Sozialpolitiker 
 Otto Rappenecker (1903–1995), deutscher Jurist
 Siegfried Rappenecker, deutscher Musiker